El nombre Carlos Muñiz puede referirse a:

 Carlos Manuel Muñiz (1922-2007), diplomático argentino.
 Carlos Muñiz (1927-1994), dramaturgo español.
 Carlos Muñiz (1964-), ciclista español.